Randy Uchida Group is een Japanse voormalige heavy-metalband uit Tokio, geformeerd in de jaren 80. Randy Uchida was de gitarist van G.I.S.M., een hardcore-punkband (met heavy-metalinvloeden) die tevens uit Tokyo kwam. Drummer Monamour Hiroshima heeft ook in G.I.S.M. gespeeld. Uchida is op 10 februari 2001 overleden aan kanker. De band heeft één vinyl-single uitgebracht op het Dogma-label.

Bandleden

 Ronny Wakamats (zang)
 Randy Uchida (gitaar)
 Michel Hammer (basgitaar)
 Monamour Hiroshima (drums)

Discografie

1984 - Deathly Fighter

Japanse metalband